Gist est un patronyme porté notamment par :

 Carole Gist (née en 1969), modèle américaine ;
 James Gist (né en 1986), joueur américain de basket-ball ;
 Robert Gist (1917-1998), acteur, réalisateur et metteur en scène américain.